Агіла II (? — 714) — король вестготів у 711–714 роках.
 Агіла I, Агіла або Ахіла I (? — 554) — король вестготів у 549–554 роках.
 ГЕС П'єдра-дель-Агіла () — гідроелектростанція в центральній Аргентині на межі провінцій Неукен та Ріо-Негро.
 Монте-Агіла () — місто в регіоні Біобіо, муніципалітет Кабреро (Cabrero), Чилі.
 Агіла-да-Сагарра, Агіла́-да-Сага́рра (кат. Aguilar de Segarra) — муніципалітет в Автономній області Каталонія, Іспанія.